VX — отруйна речовина, що застосовувалася як хімічна зброя
 VX — формат запису цифрового потоку на відеокасету
 VX — позначення авіакомпанії «Virgin America» за кодом ІАТА